Лантерна може да се односи на:
Синоним за фењер - преносив извор осветљења
Кровна лантерна - архитектонски елемент, отвор на крову или куполи који служи за осветљење или вентилацију
Лантерна - српски национални научни скуп нуклеарне и друге аналитичке технике у изучавању и заштити културног наслеђа

Вишезначне одреднице